Адольф Юлихер (; 26 января 1857 года,  — 2 августа 1938 года, Марбург) — немецкий теолог и библеист либерального направления.

Биография 
Адольф Юлихер родился и вырос в набожной семье. Его отец — школьный учитель Фридрих Юлихер был пиетистом. Образование Адольф сперва получал в Берлинском университете, где его учителями были Август Дилльман, Отто Пфляйдерер и Бернхард Вайс. В 1880 году защитил в Галльском университете диссертацию по Ветхому Завету.

После окончания университета работал пастором в Руммельсбурге. Одновременно с этим Юлихер написал диссертацию о притчах Иисуса Христа, которую защитил на богословском факультете Берлинского университета, после чего получил степень лиценциата теологии, что позволило ему заниматься преподавательской деятельностью. В 1887 году стал профессором церковной истории в Берлине, где написал труд на данную тему. В 1888 году Юлихер был назначен на должность доцента в университете Марбурга, в 1889 году стал профессором Нового Завета и церковной истории.

Юлихер явился ярким представителем историко-критического подхода к исследованию Библии. В последующие годы он написал большое количество трудов, одним из наиболее известных из которых является «Павел и Иисус», где учёный отстаивал точку зрения, что именно благодаря Павлу «простое учение Иисуса» превратилось в мировую религию. В 1923 году он вышел в отставку, но несмотря на надвигающую слепоту неустанно работал.

Труды 
 Die Quellen von Exodus I—VII,7 (Diss. phil.), Halle 1880;
 Die Gleichnisreden Jesu:
 Band 1, Freiburg 1886 (Neuauflagen 1888, 1899; Nachdrucke 1910, 1963, 1969, 1976)
 Band 2, Freiburg 1899 (Nachdrucke wie Bd. 1)
 Einleitung in das Neue Testament. Freiburg 1894 (Neuauflagen 1901, 1906, 1913, 1919, 1921, 1931 (neubearb. in Verbindung mit Erich Fascher); engl. Übers. 1904).
 Neue Linen in der Kritik der evangelischen Uberlieferung. Alfred Töpelmann, Gießen 1906.
 Die Religion Jesu und die Anfänge des Christentums bis zum Nicaenum. 2., stark verm. und berb. Aufl. Teubner, Leipzig 1909.
 mit Julius Holtzmann und Walter Bauer: Lehrbuch der neutestamentlichen Theologie. 2. neu bearb. Aufl. Mohr, Tübingen 1911.
 als Herausgeber: Vincenz von Lerinum: Commonitorium pro catholicae fidei antiquitate et universitate adversus profanas omnium haereticorum noviates. Hrsg. von Adolf Jülicher. 2. durchges. Aufl. Unveränd. Nachdr. d. Ausg. Tübingen 1925. Minerva, Frankfurt 1968.
 als Herausgeber: Itala. Das Neue Testament in altlateinischer Überlieferung nach den Handschriften. 4 Bände. Durchgesehen und zum Druck besorgt von Walter Matzkow und Kurt Aland. 1938ff.; 2., verb. Aufl. de Gruyter, Berlin 1970.

Примечания

Ссылки 
 

Богословы Германии
Библеисты Германии
Члены Гёттингенской академии наук
Члены Прусской академии наук
Ректоры Марбургского университета